

Famille Jarrosson de Sainte-Foy-lès-Lyon

Autres personnalités 
 Guy Jarrosson (1911-1994), homme politique.